

Patronyme 

 Allen Bula (né en 1965), footballeur et entraîneur gibraltarien ;
 Bronisław Bula (né en 1946), joueur de football international polonais ;
 Degefe Bula (né en 1968), homme politique éthiopien.
 Sayeman Bula Bula, (né en 1950), juriste et professeur de droit international congolais.

Toponyme 

 Bula, secteur de la région de Cacheu au Guinée-Bissau ;
 Bula, municipalité des Philippines ;
 Mbuku-Bula, localité de la République démocratique du Congo.
 Bula (Papouasie-Nouvelle-Guinée) est une ville située à l'extrême-sud de la  Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Voir aussi